Lauhirasse steht für:

 Lauhirasse (Bidouze), Fluss in Frankreich
 Lauhirasse (Saison), Fluss in Frankreich